

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Секст Папиний Аллиен и Квинт Плавтий.
 Консулы-суффекты: Гай Веттий Руф и Марк Порций Катон.
 Большой пожар в Риме.
 Катастрофический разлив реки Тибр.
 Понтий Пилат отозван в Рим после подавления восстания в Самарии.
 36-37 — Наместник Иудеи Марцелл.
 36-37 — Ирод Антипа терпит поражение в войне с царём Набатеи Аретой IV, которую отчасти спровоцировал развод Ирода с дочерью Ареты. По свидетельству Иосифа Флавия, поражение Ирода было всенародно воспринято как божественное наказание за казнь им Иоанна Крестителя. Император Тиберий приказал правителю Сирии, Вителлию, захватить или убить Арету. Вителлий не очень стремится поддержать Ирода и прекращает преследование Ареты после смерти Тиберия в 37
 36-37 — Иудейский первосвященник Ионафан.
 Ок. 36 — Синедрион приговаривает к смерти св. Стефана (первого христианского мученика).
 36-38 — Первый епископ Византия апостол Андрей (+60/70).

Китай 
 Подавление восстания в Сычуань.

Персия 
 Бегство Артабана III из Армении. Армения подчиняется Риму.

Скончались 

 Гай Сульпиций Гальба — консул римской империи 22 года; покончил жизнь самоубийством
 Гунсунь Шу — древнекитайский чиновник, император государства Чэнцзя (25—36), убит
 Квинт Юний Блез — консул-суффект Римской империи 28 года; покончил жизнь самоубийством
 Косс Корнелий Лентул — Консул Римской империи 1 года до н. э.
 Трасилл — философ-платоник, придворный астролог императора Тиберия.
 Эмилия Лепида — дочь консула Марка Эмилия Лепида, жена Друза Юлия Цезаря; покончила жизнь самоубийством.
 Юния Клавдилла — первая жена Калигулы; умерла при родах

См. также

Примечания